|-
| 142601 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142602 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142603 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142604 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142605 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142606 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142607 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142608 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142609 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142610 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142611 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142612 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142613 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142614 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142615 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142616 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142617 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142618 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142619 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142620 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142621 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142622 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142623 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142624 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142625 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142626 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142627 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142628 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142629 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142630 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142631 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142632 - || || 11 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142633 - || || 11 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142634 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142635 - || || 14 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142636 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142637 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142638 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142639 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142640 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142641 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142642 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142643 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142644 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142645 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142646 - || || 14 d'octubre de 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 142647 - || || 14 d'octubre de 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 142648 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142649 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142650 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142651 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142652 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142653 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142654 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142655 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142656 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142657 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142658 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142659 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142660 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142661 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142662 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142663 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142664 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142665 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142666 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142667 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142668 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142669 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142670 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142671 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142672 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142673 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142674 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142675 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142676 - || || 7 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142677 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142678 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142679 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142680 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142681 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142682 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142683 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142684 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142685 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142686 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142687 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142688 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142689 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142690 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142691 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142692 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142693 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142694 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142695 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142696 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142697 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142698 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142699 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142700 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-|}

2